Untreue steht für:

 Treuebruch im Allgemeinen, siehe Treue
 Untreue (Deutschland), ein Vermögensdelikt, Straftat nach § 266 StGB
 Untreue (Österreich), ein Vermögensdelikt, Straftat nach § 153 StGB
 Untreue (Fluss), Bach in Brilon, Sauerland, NRW

Siehe auch:
 Veruntreuung (Begriffsklärung)